Sorority House Massacre — amerykański slasher z 1986 roku. Pierwotnie planowano, by film był sequelem Slumber Party Massacre z 1982 roku. W 1990 roku powstała także kontynuacja filmu: Sorority House Massacre 2.

Linki zewnętrzne 
 Sorority House Massacre w bazie Internet Movie Database (IMDb) 

Amerykańskie filmy z gatunku horror
Amerykańskie filmy z 1986 roku
Amerykańskie slashery